Varsóvia - a capital da Polônia
Ducado de Varsóvia
Gueto de Varsóvia
Ou ainda:
Pacto de Varsóvia

Veja também
Warsaw
Warszawa

Desambiguações de topônimos